Biblioteka Lekarska w Toruniu – toruńska filia Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Lokalizacja 
Biblioteka znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Ignacego Danielewskiego 6/9.

Siedziba

Historia 

Biblioteka powstała 28 kwietnia 1991 roku z inicjatywy toruńskiego środowiska lekarskiego oraz ówczesnych władz województwa toruńskiego. Jej pierwszą siedzibą stał się budynek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, w których urządzono biuro biblioteki, magazyny i czytelnie, a jej pierwszym kierownikiem została Anna Tomczyk-Churska.

Księgozbiór biblioteki, który na początku 1992 roku wynosił już 1280 vol. składał się głównie z darów. Głównymi darczyńcami byli: Holenderka Fundacja Leiden, Ośrodek Charytatywny Episkopatu Polski w diecezji chełmińskiej przy parafii NMP w Toruniu,  Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku oraz Ministerstwo Opieki Społecznej, Zdrowia i Kultury w Hadze.

W 1993 roku biblioteka liczyła 212. zarejestrowanych  czytelników, którym udostępniono 446 książek, 2757 numerów czasopism i wykonano 1978 kserokopii artykułów medycznych i rozdziałów książek. We wrześniu tego samego roku w bibliotece powstała witryna toruńskiej księgarni „Bookinista”, gdzie prezentowano medyczne nowości wydawnicze.

W 1998 roku księgozbiór Biblioteki liczył już 2450 vol. i 536 tomów czasopism, z których korzystało 950. czytelników.

Od 2016 roku biblioteka mieści się w siedzibie Izby Lekarskiej przy ul. Danielewskiego.

Zobacz też 
 Opieka zdrowotna w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu
 Archiwa w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona biblioteki

Lekarska